Tanzania
 Songambele – circoscrizione della regione di Dodoma
 Songambele – circoscrizione della regione di Tabora
 Songambele – circoscrizione del distretto di Kyerwa